A La Liga 1989-90-es szezonja volt a bajnokság ötvenkilencedik kiírása. A szezon 1989. szeptember 2-án kezdődött és 1990. május 6-án fejeződött be. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub huszonötödik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Osztályozók

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1